Revolución de 1854 puede referirse a:

Revolución de 1854 en España durante el reinado de Isabel II.
Revolución de 1854 en el Perú.